Koroljov, een stad in Rusland genoemd naar raketontwerper Sergej Koroljov
 Sergej Koroljov (1907-1966), een Russisch raketontwerper en vader van het ruimtevaartprogramma van de Sovjet-Unie